Юрий Бобрышев:
 Бобрышев, Юрий Анатольевич (род. 1961) — советский и российский футболист.
 Бобрышев, Юрий Иванович (род. 1951) — мэр Великого Новгорода.